Власюк — українське прізвище, широко поширене в Україні. Традиційне для Центральної України (закінчення «юк», «ук»). Має значення «син Власа», «син Уласа»-по імені батька. Походження (імовірне) від реєстрового козака Івана Власа (1 Бузівська сотня полку поручика Яна Оришкевича (Реєстр 1534 року. Зберігається в Варшаві в «Скарбі Коронному»)).

Власюк:
 Власюк Анатолій Васильович (*1960) — український журналіст та письменник.
 Власюк Анатолій Павлович (1957—2021) — український математик.
 Власюк Василь Вікторович (*1992) — українець, економіст-кібернетик.
 Власюк Віталій Віталійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власюк Дмитро Ілліч (1902—1994) — український театральний художник,
 Власюк Іван Харитонович (*1908 — †1991) — лірник.
 Власюк Ігор Станіславович (*1965) — український журналіст.
 Власюк Марія Юріївна (1994-2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Власюк Олександр Васильович (* 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власюк Олександр Віталійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Власюк Олександр Іванович (*1963) — відоміший як Сашко Лірник, казкар.
 Власюк Олександр Степанович (1957) — український економіст, член-кореспондент НАН України.
 Власюк Олександр Федорович — директор Центральної ДЮСШ ГО «Фізкультурно-спортивне товариство „Спартак“» (Київ), заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Власюк Павло Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Власюк Петро Антипович (*1905 — †1980) — український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин.
 Власюк Петро Іванович (*1923 — †1993) — поет-пісняр.
 Власюк Роман Васильович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
Українські прізвища